L'équipe du Zaïre de football à la Coupe du monde 1974 dispute pour la première fois une phase finale de la compétition mondiale. C'est son unique participation en Coupe du monde. Le Zaïre est éliminé au premier tour, sans inscrire le moindre but et en encaissant quatorze, dont neuf par la Yougoslavie.

Résumé 
Le Zaïre se présente à la Coupe du monde 1974, en tant que seul représentant du football africain, et comme vainqueur de la CAN 1974. Il s'agit du troisième pays africain à participer à la Coupe du monde après l'Égypte en 1934 et le Maroc en 1970.

Qualification

Premier tour 

[ ] = Match d'appui; a = Abandon sur le score de 2-3 avec score officiel de 0-2

Tour final 

|}
f = Victoire par forfait

Effectif

Coupe du monde

Premier tour

Groupe II

Notes et références 

Équipe de république démocratique du Congo de football
Zaïre
1974 en Afrique